Nizamuddin steht für:

Nizamuddin Auliya (1238–1325), einer der bedeutendsten Sufi-Heiligen aus dem Chishtiyya-Orden
Nizamüddin Ahmed Paşa, Großwesir des Osmanischen Reiches unter dem Sultan Orhan I.
Nizamuddin Nischapuri (13.–14. Jahrhundert), persischer Astronom und Mathematiker aus Nischapur
Nizam ud Din Sehalvi (1677–1748), islamischer Gelehrter am Firangi Mahal in Lucknow (Lakhnau), Indien (siehe auch Dars-i Nizami)

Siehe auch 
Nizamettin

en:Nizam al-Din
ru:Низамуддин
ur: نظام الدین